Boles Creek ist der Name folgender

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Boles Creek (Alabama), im Fayette County
 Boles Creek (Kalifornien), im Modoc County
 Boles Creek (Montana), im Missoula County
 Boles Creek (North Carolina), im Anson County